La ligne 2 du métro de Turin est un projet de ligne de métro du métro de Turin. Prévue à l'horizon 2020-2022, cette ligne devrait suivre un parcours nord sud et devrait être en correspondance avec la ligne 1 à la station Porta Nuova.

Histoire

Tracé et stations

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des stations du métro de Turin

Liens externes